Kvalspelet till Afrikanska mästerskapet i fotboll 2019 hade 51 anmälda nationer som kämpade om 23 platser till mästerskapet  dit det ursprungliga värdlandet Kamerun var direktkvalificerat, som man förlorade när man drog sig ur värdskapet, Egypten utsågs till nytt värdland den 8 januari 2019. Lagen delades in i tolv kvalgrupper med vardera fyra lag.

Preliminär omgång

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Grupp I

Grupp J

Grupp K

Grupp L

Anmärkningslista

Källor
Officiell hemsida
 
Kvalspel